Der Begriff Pollo bezeichnet:

 eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Delny, siehe Pollo (Whiskybrennerei)
 eine Museumsbahn in Brandenburg, siehe Museumsbahn „Pollo“
 den spanischen Fußballspieler Adrián José Hernández Acosta
 Pollo (Süd-Amanuban), Dorf im indonesischen Distrikt Süd-Amanuban in Westtimor